Messiah, een oratorium van Georg Friedrich Händel uit 1741 
 Messiah (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2001 
 Messiah (televisieserie uit 2020), een Amerikaanse televisieserie uit 2020 
 Messiah (Zwitserse band), een Zwitserse metalband opgericht in 1984